Авдеевский трамвай — закрытая трамвайная система в городе Авдеевка. Был открыт 23 августа 1965 года. По состоянию на 2014 год имелось 2 маршрута, 24,0 км рельс и 25 вагонов (1 служебный). С 22 января 2015 года из-за артобстрелов трампарка и обесточивания контактной сети трамвайное движение остановлено. 1 октября 2016 года движение восстановлено по маршруту «Трамвайное депо — 1-я проходная АКХЗ». С января 2017 года трамвайное движение прекратилось.

Маршруты 
 № 1 ул. Некрасова — Мельница — ул. Воробьёва — Центральный проспект — Индустриальный проспект — 4-я проходная АКХЗ
 № 2 ул. Некрасова — Мельница — ул. Воробьёва — Центральный проспект — Индустриальный проспект — Центральная проходная АКХЗ
 В связи с арт-обстрелами города с июля 2014 года все трамваи следовали от остановки «Трамвайное депо» только в промзону

История 
Авдеевский трамвай был запланирован как трамвайная линия, которая объединяла бы город с Авдеевским коксохимическим заводом (АКХЗ). Строительство было начато в 1963 году и завершено 23 августа 1965 года, когда сдали участок «пос. Химик — Центральная проходная АКХЗ». Регулярное движение было начато в сентябре 1965 года.

16 марта 1969 года линия продлена от трампарка (пос. Химик) до ул. Некрасова по просп. Карла Маркса (ныне Центральный) и ул. Воробьёва, маршрут № 1 «ул. Некрасова — АКХЗ».

В 1972 году линию от центральных проходных АКХЗ продлили до 4-х проходных на север, туда пущен маршрут № 1 «ул. Некрасова — 4-я проходная АКХЗ», а до центральных проходных пущен короткий маршрут № 2 «ул. Некрасова — Центральная проходная АКХЗ».

В 1970-х годах появился проект объединения авдеевского трамвая с донецким. Первая очередь «Авдеевка (ул. Некрасова) — посёлок Спартак» была сдана ещё в 1972 году (около 14 лет не эксплуатировался, дожидаясь продления до Донецка), а 15 июля 1986 года по ней был пущен маршрут № 3 «пос. Химик (трампарк) — пос. Спартак». Дальнейшая реализация проекта была прекращена. В 2003-м году движение из Авдеевки в посёлок Спартак прекращено, а в январе 2004 года линия демонтирована.

Авдеевский трампарк начинался с десяти спаренных вагонов КТМ-2+КТП-2 (Усть-Катавский трамвайный завод). Номера вагонов: 1-11, 2-12, 3-13… и последний поезд 10-20. Экипаж — 3 человека: водитель и два кондуктора. Причем управлял дверями (дверьми) прицепного вагона кондуктор. Связь с водителем звуковым сигналом. Изначально маршрут был от центральной проходной до кольца за «Буревестником», там, где сейчас стоит Дворец культуры техники и спорта. С началом строительства ДК кольцо убрали, а линию продолжили до остановки «ул. Некрасова». ДК сдавали к 100-летию Ленина, то бишь, в 1970 году. Другую сторону линии продолжили примерно в то же время от «Центральной проходной» до «4-й проходной», или как до сих пор называют, до «БАМа». Завод (Авдеевский коксохимический) интенсивно развивался, строился… Пассажиропоток многократно вырос… Вагонов не хватало, тяговая подстанция питающая контактную сеть «задыхалась». Вагоны еле ползали. В областном центре шла замена парка старых трамвайных вагонов на новенькие Татры -Т2 или Т3. Завезли в Авдеевку старые, донецкие, «горбатые» вагоны… В 1977 или 1978 году появились первые КТМ-5. К 1980 году все старые вагоны КТМ(П)-2 и донецкие б/у были порезаны на металлолом, а в Авдеевке появились «спарки» из КТМ-5. Город регулярно получал новые вагоны с Урала. Один вагон превратили в снегоочиститель, один в бытовку-раздевалку. Из двух битых, (в ДТП), сделали Красный уголок. Это детище до сих пор стоит возле диспетчерской. В этот же период была построена новая тяговая подстанция в районе трампарка, которая облегчила жизнь подвесной контактной сети.

В 2014 году (декабрь) трамвай работает на участке «Трамвайный парк — 4-я проходная АКХЗ» в связи с боевыми действиями в районе города. Контактная сеть на участке «Трамвайный парк — ул. Некрасова» временно демонтирована. По причине артобстрелов трампарка и обесточивания контактной сети трамвайное движение остановлено 22.01.2015.
Контактная сеть полностью демонтирована.
B депо есть повреждения подвижного
состава.

Все эти годы городской электротранспорт пользовался большим спросом среди авдеевцев. Ещё в прошлом году ежедневно на линию выходило до 5 трамваев, которые перевозили около 7 тысяч человек в день. Только в 2014 году было перевезено 2,6 млн пассажиров. Сейчас в парке находится 18 трамваев, из них 10 готовы к эксплуатации.

Трамвай не работал с 22.01.2015 по 30.09.2016. 1 октября 2016 года движение было частично восстановлено.

С января 2017 года трамвайного движения нет.

Подвижной состав 
В последние годы все маршруты обслуживались вагонами типа:
 КТМ-5М3 (9 вагонов в рабочем состоянии из 45 всех поступивших) с 1976 года.

Ранее были следующие типы вагонов 
 КТМ2+КТП2 (10/10 вагонов) в 1965—1979
 МТВ-82(9 вагонов) в 1971—1979

Имелся 1 служебный вагон. Преимущественно использовалась система многих единиц, на линию выходили в среднем 3-4 сцепки.

Галерея

Литература 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Авдеевский трамвай на сайте «Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР»
 Авдеевский трамвай на сайте «Электротранспорт Украины» (не работает)

Трамвайные системы Украины
Авдеевка
Транспорт в Донецкой области
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1965 году
Транспортные системы, исчезнувшие в 2017 году
Здания и сооружения, построенные в 1965 году на Украине